Il richiamo della foresta è un romanzo di Jack London del 1903. Può inoltre riferirsi a:

Cinema e spettacolo
Il richiamo della foresta – film del 1923 diretto da Fred Jackman
Il richiamo della foresta – film del 1935 diretto da William A. Wellman
Il richiamo della foresta – film del 1972 diretto da Ken Annakin
Il richiamo della foresta - film televisivo del 1997 diretto da Peter Svatek
Il richiamo della foresta – film televisivo d'animazione del 1981 diretto da Kōzō Morishita
Il richiamo della foresta – film televisivo del 1992 diretto da Michael Toshiyuki Uno
Il richiamo della foresta – serie televisiva del 2000
Il richiamo della foresta 3D – film del 2009 diretto da Richard Gabai
Il richiamo della foresta – film del 2020 diretto da Chris Sanders

Musica
Il richiamo della foresta – album di Zampa del 2016

Pagine correlate
The Call of the Wild